

Persone 
 Virginia Oldoini, contessa di Castiglione – nobildonna italiana

Cinema 
 La contessa Castiglione  – film del 1944 diretto da Flavio Calzavara
 La contessa di Castiglione  – film del 1954 diretto da Georges Combret

Letteratura 
 La contessa di Castiglione – romanzo di Cesare Bertini del 1935
 La contessa di Castiglione – romanzo di Massimo Grillandi del 1978

Televisione 
 La contessa di Castiglione  – miniserie televisiva del 2006